1895 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1896 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Республике Коми. Код 288456.
 1895 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области. Код 806540.